Kusari ist der Name von:

 Kusari, religiös-philosophisches Buch von Jehuda ha-Levi, 1139 vollendet
 Kusari (Gjakova), ein Dorf in der Gemeinde Gjakova, Albanien

Kusari ist der Familienname folgender Personen:

 Mimoza Kusari-Lila (* 1975), kosovarische Politikerin und Parteichefin
 Mirlinda Kusari-Purrini (* 1975), kosovarische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Souvik Kusari, Mikrobiologe an der Universität Dortmund